Capar steht für:

 Arpad Sterbik Capar, siehe Arpad Šterbik (* 1979), spanischer Handballspieler

 Capar (Kosovo), Ortschaft in der kosovarischen Gemeinde Gjilan

 Für den türkischen Personennamen siehe unter Çapar